Native Tongue, lingua madre in inglese, può riferirsi a:
 Native Tongue – album dei Poison del 1993
 Native Tongue – album degli Switchfoot del 2019